Akuyan bezeichnet:
 einen Fluss im US-Bundesstaat Alaska (Aleutians West), siehe Akuyan Creek
 einen Kap im US-Bundesstaat Alaska (Aleutians West), siehe Cape Akuyan